Шантел Вансантен (; Луверн, Минесота, 25. јул 1985) америчка је глумица и модел.

Каријера

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| rowspan=2| 2005. || — || -{Three Wise Guys}- || лепа девојка || 
|-
| — || -{Savage Spirit}- || Лори || 
|-
| 2007. || — || -{Spellbound}- || лепа девојка || 
|-
| 2008. || — || -{The Open Door}- || — || 
|-
| rowspan=2| 2009. || Место злочина: Њујорк || -{CSI: NY}- || Тара Хабис || ТВ серија, 1 епизода
|-
| Последња екскурзија 4 || -{The Final Destination}- || Лори Милиган || 
|-
| 2009—2012. || Три Хил || -{One Tree Hill}- || Квин Џејмс || ТВ серија, главна улога
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| rowspan=3| 2011. || Ти и ја || -{You and I}- || Џејни Сојер || 
|-
| — || -{Remembrance}- || Ребека Левин || 
|-
| — || -{In My Pocket}- || Софи || 
|-
| rowspan=3| 2013. || — || -{A Golden Christmas 3}- || Хедер Хартли || 
|-
| Лепотица и звер || -{Beauty & the Beast}- || Тајлер || ТВ серија, 3 епизоде
|-
| Детектив на Флориди || -{The Glades}- || Џеки || ТВ серија, 1 епизода
|-
| rowspan=2| 2014. || Нешто уврнуто || -{Something Wicked}- || Кристин || 
|-
| Криминалне везе || -{Gang Related}- || Џесика Чапел || ТВ серија, главна улога
|-
| 2015. || Ноћна смена || -{The Night Shift}- ||Клои || ТВ серија, 1 епизода
|-
| 2015—2016. || Флеш || -{The Flash}- || Пати Спивот || ТВ серија, 10 епизода
|-
| 2015. || Гласници || -{The Messengers}- || Вера Бакли || ТВ серија, главна улога
|-
| rowspan=2| 2016. || — || -{Rush Hour}- || Викторија || ТВ серија, 1 епизода
|-
| Безвремени || -{Timeless}- || Кејт Драмонд || ТВ серија, 1 епизода
|-
| 2016—2018. || Стрелац || -{Shooter}- || Џули Свегер || ТВ серија, главна улога
|-
| 2017. || — || -{Love Blossoms}- || Вајолет Чапел || 
|-
| 2018. || Шкорпија || -{Scorpion}- || Ејми Беркстед || ТВ серија, 2 епизоде
|-
| 2019—2020. || Дечаци || -{The Boys}- || Бека Бучер || ТВ серија, 9 епизода
|-
| 2019—данас || За читаво човечанство || -{For All Mankind}- || Карен Болдвин || ТВ серија, главна улога
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1985.
Америчке глумице
Америчке манекенке